Topper steht für:

 Topper (Bootsklasse), ein Segelbootstyp
 deutscher Name eines Ortes in Polen, siehe Toporów (Łagów)
 Topper (Unternehmen), argentinisch-brasilianischer Sportbekleidungshersteller
 Topper (Zwetschge),  eine Zwetschgensorte
 Bestandteil eines skandinavischen Boxspringbettes, siehe Boxspringbett #Topper

Filme:
 Originaltitel von Topper – Das blonde Gespenst, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1937
 Topper geht auf Reisen, die Fortsetzung aus dem Jahr 1938
 Topper 2 – Das Gespensterschloß, der letzte Teil der Reihe von 1941
 Topper (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1953–1955)

Personen:
 Burt Topper (1928–2007), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmschauspieler
 Uwe Topper (* 1940), deutscher Schriftsteller und Chronologiekritiker

Siehe auch:
 Töpper